Dragovac, pronunțat în limba română Dragovaț se poate referi la:

 Dragovac, sat în Bosnia-Herțegovina
 Dragovac, sat în Comuna Požarevac, Serbia
 Dragovac, sat în Comuna Bojnik, Serbia
 Dragovac, sat în Kosovo, Serbia